Роджер Уорд:
 Уорд, Роджер (1921—2004) — американский автогонщик.
 Уорд, Роджер (род. 1936) — австралийский актёр и писатель.